Astrantia intermedia är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich August Marschall von Bieberstein. Astrantia intermedia ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stjärnflockor
intermedia